Prang ist die Bezeichnung für

 die thailändische Adaption der Tempeltürme, siehe auch Prang
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Kplang
 Prang (Ghana), eine Stadt in Ghana in der Bono East Region

Prang ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Prang (1887–1967), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg Prang (* 1961), deutscher Schauspieler
 Louis Prang (1824–1909), deutsch-amerikanischer Verleger
 Tatje Bartig-Prang (* 1978), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin